Чернозубовка — село в Иловлинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Кондрашовского сельского поселения.

География 
Село находится в центральной части Волгоградской области, в степной зоне, в пределах Приволжской возвышенности, на левом берегу реки Бердии, на расстоянии примерно 25 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Иловля, административного центра района. Абсолютная высота — 53 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
До 1963 года Чернозубовка входила в состав Солодчинского района. В 1963 году Солодчинский район был упразднён, а Чернозубовка была передана в состав Фроловского района. В 1965 году село вошло в состав Иловлинского района.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,1 %, женщины — соответственно 51,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 281 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Иловлинского района